Бечу има више значења:

 Бечу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бечу (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Бечу (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Бечу (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији